«Шанха́й Шэньхуа́» (), бывший «Шанха́й Гринлэ́нд Шэньхуа́» () — профессиональный китайский футбольный клуб из Шанхая. Основан в 1993 году, выступает в Суперлиге Китая. Проводит игры на 33-тысячном стадионе «Хункоу». Владельцем команды является крупнейшая строительная компания Greenland Group.

История 
Клуб основан в Шанхае 10 декабря 1993 года. Первоначально спонсировался местной компанией под названием «Шэньхуа» (в переводе с китайского — «цветок Шанхая»). За время существования название клуба неоднократно видоизменялось в связи со сменой спонсоров. В 2007 году владелец другого шанхайского клуба «Шанхай Юнайтед» Чжу Цзюнь приобрёл контрольный пакет акций «Шанхай Шэньхуа» и объединил два клуба под названием «Шанхай Шэньхуа». 12 декабря 2011 года клуб приобрёл именитого французского форварда Николя Анелька из «Челси». 18 декабря 2011 года главным тренером клуба стал Жан Тигана, однако 26 апреля 2012 года подал в отставку. Николя Анелька выполнял обязанности главного тренера клуба. 30 май 2012 года Серхио Батиста был назначен на пост главного тренера клуба.

Достижения 
 Чемпион Китая (1): 1995
 Серебряный призёр чемпионата Китая (7): 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2005, 2006
 Обладатель Кубка Китая (1): 1998
 Обладатель Суперкубка Китая (3): 1996, 1999, 2002
 Чемпион Восточной Азии 2007

Текущий состав

Известные тренеры 
  Сюй Гэньбао (1994—1996, 2002)
  Анджей Стрейлау (1997—1998)
  Муриси Рамальо (1998)
  Себастьян Лазарони (1999)
  Любко Петрович (2000)
  Илия Петкович (2001)
  Говард Уилкинсон (2004)
  Валерий Непомнящий (2004—2005)
  Мирослав Блажевич (2010)
  Жан Тигана (2011)
  Серхио Батиста (2012—2013, 2014)
  Франсис Жийо (2014—2015)
  Грегорио Мансано (2016)
  Густаво Пойет (2016—2017)
  Кике Санчес Флорес (2018—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Домашний стадион клуба

Футбольные клубы Китая
Спорт в Шанхае